Уимблдо́н:

 Уимблдон — район в Лондоне (Англия).
 Уимблдонский турнир — теннисный турнир, один из четырёх турниров Большого шлема.
 «Уимблдон» — английский футбольный клуб, существовавший в 1889—2004 годах.
 «Уимблдон» — английский футбольный клуб, основанный в 2002 году.
 «Уимблдон» — художественный фильм совместного производства Великобритании, Франции и США.